Тай Саммерс (, 31 декабря 1995, Сан-Антонио, Техас) — профессиональный футболист, выступающий на позиции лайнбекера в клубе НФЛ «Грин-Бэй Пэкерс».

Биография 
Тай Саммерс родился 31 декабря 1995 года в Сан-Антонио. Там же он окончил школу имени Рональда Рейгана. За её команду он играл на позициях сэйфти и квотербека двойной угрозы. После выпуска Саммерс намеревался продолжить обучение и карьеру в университете Райса, но после личной беседы с тренером Гэри Паттерсоном сделал выбор в пользу Техасского христианского университета.

Любительская карьера 
В университете Саммерс сменил позицию и стал лайнбекером. В составе команды он дебютировал в первой игре сезона 2014 года и получил серьёзную травму. Он использовал возможность получить статус освобождённого игрока по медицинским показателям и пропустил оставшиеся матчи чемпионата. Перед началом следующего сезона Саммерс много времени уделял работе в тренажёрном зале, значительно изменившей его комплекцию. В играх сезона 2015 года он сделал 86 захватов, по итогам чемпионата был отмечен как один из лучших защитников конференции Big-12. 

Прорывным для Саммерса стал 2016 год. Он сыграл в тринадцати матчах команды. По итогам сезона стал вторым в конференции по числу сделанных захватов, дважды признавался лучшим защитником недели. В сезоне 2017 года он сыграл в четырнадцати матчах, одну из них провёл на позиции ди-энда. На двух позициях Саммерс играл и в последний год своей карьеры в колледже. Он принял участие в десяти матчах, в семи из них был капитаном команды. Всего за четыре года выступлений в NCAA он сделал 317 захватов, второй результат за восемнадцать лет работы Паттерсона главным тренером. Саммерс также был приглашён на ежегодный просмотр скаутами клубов НФЛ в Индианаполисе.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Обозреватель сайта Bleacher Report Мэтт Миллер перед драфтом отмечал опыт Саммерса, но указывал на нехватку техники и атлетизма. Ему прогнозировали выбор в шестом раунде драфта и начало карьеры в качестве игрока специальных команд. На драфте Саммерс был выбран клубом Грин-Бэй Пэкерс в седьмом раунде под общим 226 номером. 

В сезоне 2019 года Саммерс принял участие во всех матчах команды, выходя на поле в составе специальных команд. В шестнадцати играх регулярного чемпионата он сыграл в 311 снэпах, в двух матчах плей-офф — в 42. Несмотря на нехватку игроков на позиции внутреннего лайнбекера, шанса проявить себя в защите он не получил. Главной причиной этого стали проблемы с чтением игры и ошибки при уходе от блоков и на захватах, которые он допускал в период подготовки к сезону.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте НФЛ
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Грин-Бей Пэкерс»